La Tranchée (The Trench), film franco-britannique réalisé par William Boyd sorti en 1999. 
 La Tranchée (The Trench), film germano-britannique réalisé par Michael J. Bassett sorti en 2002.
 La Tranchée (The Trenches), court métrage d'animation canadien réalisé par Claude Cloutier sorti en 2010.